Fergusson ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Fergusson (* 1932), britischer Historiker und Politiker (Conservative Party)

 Bernard Fergusson, Baron Ballantrae (1911–1980), britischer Soldat und Gouverneur
 Charles Fergusson, 7. Baronet (1865–1951), britischer General und Gouverneur
 Charles Fergusson, 9. Baronet (* 1931), schottischer Adliger und Clan Chief
 Elizabeth Graeme Fergusson (1737–1801), US-amerikanische Dichterin und Schriftstellerin
 Ewen Fergusson (1932–2017), britischer Diplomat
 Francis Fergusson (1904–1986), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Harvey Butler Fergusson (1848–1915), US-amerikanischer Politiker

 John Duncan Fergusson (1874–1961), britischer spätimpressionistischer Maler aus der Gruppe der schottischen Koloristen
 Peter Fergusson (1934–2022), britisch-US-amerikanischer Kunsthistoriker
 Robert Fergusson (1750–1774), schottischer Dichter
 Robert G. Fergusson (1911–2001), US-amerikanischer Generalmajor, Stadtkommandant von Berlin
 Rod Fergusson, kanadischer Videospielproduzent
 William Fergusson (1808–1877), schottischer Chirurg

Siehe auch:
 Fergusson-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Fergusson-Insel, eine zu Papua-Neuguinea gehörige Insel
 Clan Fergusson, ein schottischer Clan
 Ferguson